Spinal Tap (band), fictieve Amerikaanse heavymetalband
 This Is Spinal Tap, een mockumentary uit 1984 over bovengenoemde band
 de Engelstalige term voor lumbaalpunctie